Les Schimmelpenninck constituaient une famille noble néerlandaise du Gueldre. Plusieurs membres de la famille jouèrent un rôle important dans la politique néerlandaise et plus tard les médias :
 Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), grand-pensionnaire de la République batave ;
 Gerrit Schimmelpenninck (1794-1863), Premier Ministre, fils du précédent ;
 Rutger Jan comte Schimmelpenninck van Nijenhuis (1821-1893), député et ministre des Finances, fils du précédent ;
 Sander Schimmelpenninck (1984), journaliste néerlandais.

Homonymie de patronyme
Famille néerlandaise

de:Schimmelpenninck
en:Schimmelpenninck